И́цка — река в Орловской области России, протекает по территории Сосковского, Орловского и Кромского районов.

Устье реки находится в 1426 км по левому берегу реки Оки. Длина реки составляет 48 км, площадь водосборного бассейна — 440 км².

Около устья реку пересекает трасса .

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от истока до города Орёл, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010100112110000017746.

Притоки 
(расстояние от устья)
 14 км: ручей Сухой (пр);
 21 км: ручей Зарев (лв);
 37 км: ручей Ястребичка (лв).

Примечания

Литература 
 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Орловской области